Psion — английская компания, известная как создатель электронного органайзера «Psion Organiser» и серии карманных (портативных) компьютеров.

На сегодняшний день все подразделения, кроме «Canadian Psion Teklogix», расформированы. Несмотря на то, что «Psion Teklogix» действует в Канаде, Psion остается английской компанией.

История 
Компания Psion PLC была основана Дэвидом Поттером в 1980 году и первоначально занималась производством программного обеспечения (в основном — игр) для компьютеров ZX81, а затем и для ZX Spectrum в тесном сотрудничестве с компанией Sinclair Research.

В 1983 году Sinclair предложила Psion разработать набор офисных приложений для компьютера Sinclair QL. В результате, в 1984 году были разработаны и выпущены программы Quill, Archive, Abacus и Easel (соответственно текстовый процессор, база данных, электронные таблицы и программа для построения диаграмм). Позднее они были портированны под операционную систему MS-DOS, получив название «PC-Four» (иначе — Xchange).

В том же 1984 году Psion впервые появилась на рынке аппаратных средств, выпустив «Psion Organiser» — простейший электронный органайзер, более походивший на большой программируемый калькулятор. В 1986 году в продажу поступил значительно улучшенный «Psion Organiser II». С этого момента началась история Psion как производителя карманных компьютеров.

В 1987 году Psion начали разработку собственной аппаратной платформы SIBO и операционной системы для неё, получившей название EPOC.

В 1989 году Psion приобрела компанию «Dacom», создав новую торговую марку «Psion Dacom» (позже переименованную в Psion Connect), специализирующуюся на производстве модемов и прочих коммуникационных продуктов.

В начале 1990-х Psion попробовала свои силы на рынке ноутбуков, выпустив линейку MC200/400/600/WORD. Этот опыт оказался для компании неудачным — производство компании находилось в Англии и себестоимость ноутбуков делала их неконкурентоспособными.

Во второй половине 1990-х компания сделала ставку на устройства, совмещающие в себе карманные компьютеры и сотовые телефоны. В результате в 1998 году совместно с компаниями Nokia, Ericsson и Motorola ею была образована компания Symbian Ltd. (Psion сохранила порядка 20-30 % долю в этой фирме). Тогда же операционная система EPOC была положена в основу Symbian.

С 2002 году, в связи с бурным развитием Palm и PocketPC, Psion стала утрачивать свои позиции на рынке портативных компьютеров. Финалом истории Psion как производителя КПК стал отказ компании Motorola от организации совместного производства смартфонов.

В 2000 году Psion приобрела канадскую компанию «Teklogix», образовав торговую марку «Psion Teklogix», которая составляет ядро современного Psion PLC.

В 2002 году Psion отделил от себя подразделение «Psion Software», которое в 2003 было продано Американской компании Visto.

В 2004 году компания объявила о продаже своей доли в Symbian компании Nokia, покинув таким образом рынок мобильных устройств и оставив только Psion Teklogix.

В июне 2012 года объявлено то что, компанию поглощает Motorola Solutions приобретая все акции Psion, заплатив около 200 млн долларов.

Продукты

КПК 
 Psion Organiser и Psion Organiser II
  Psion Series 3, 3a, 3c & 3mx
 Psion Siena
 Psion Workabout
 Psion Series 5, 5mx & 5mx Pro
 Psion Revo
 Psion Series 7
 Psion NetBook
 Psion netpad
 Psion Teklogix Netbook Pro (Windows CE)

Ноутбуки 
 Psion MC 200
 Psion MC 400
 Psion MC 400 WORD
 Psion MC 600 (DOS)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Psion Teklogix
 История Psion на сайте Pilowar.ru
 История Psion на русском языке
 Иллюстрированный обзор Psion Series 5mx

Мобильные компьютеры
Psion